Robert Howie ist der Name folgender Personen:

* Robert Howie (Politiker) (1929–2017), kanadischer Jurist und Politiker
 Robert Howie (Rennfahrer) (* 1972), südafrikanischer Rennfahrer
 Robert A. Howie (1923–2012), britischer Petrologe und Mineraloge